Nems ou NEMS peuvent désigner :
 le nem, un plat traditionnel du Viet Nam ;
 un nanosystème électromécanique (NEMS, Nano Electro-Mechanical Systems).